Региональные выборы  состоялись в Эмилии-Романье 23 ноября 2014 года. Победителем стал левоцентрист Стефано Боначчини, кандидат от Демократической партии, основными оппонентами которого были правоцентрист Алан Фаббри (поддержан партиями Лига Севера, Вперёд, Италия и Братья Италии — Национальный альянс) и кандидат от Движения 5 звезд Джулия Гильбертони. Выборы были отмечены очень низкой явкой, составившей лишь 37,7 % против 68 % на прошлом голосовании. Впервые в истории Эмилии-Романьи победивший кандидат в президенты не преодолел психологический порог в 50 % голосов.

Предыстория 
Выборы были проведены задолго до истечения полномочий действовавших властей (март 2015 года) из-за отставки действовавшего президента региона Васко Эррани 23 июля 2014 года, произошедшей после предъявления ему обвинений (оправдан двумя годами позже в связи с отсутствием состава преступления).

Электоральная система 
Впервые выборы проводились по новому избирательному закону, утвержденному региональной ассамблеей в июле 2014 года. Закон установил прямые выборы президентов регионов простым большинством голосов в один круг и гарантировал получение победившей коалицией не менее 27 из 50 мест в региональном совете.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы 2014 года
2014 год в Италии
Выборы в Италии
Эмилия-Романья